Adam Aleksander Naramowski (1661–1723) – kasztelan śremski, starosta ujsko-pilski
 Adam Ignacy Naramowski (1686–1736) – jezuita, polski pisarz historyczny